Сеи́т Аска́рович Каскаба́сов (; род. , Семипалатинск, Казахская ССР) — советский и казахстанский литературовед, фольклорист, общественный деятель Казахстана.

Биография

Советский период 
Родился 24 июня 1940 года в Семипалатинске (ныне Семей, Восточно-Казахстанская область).

Окончил Казахский государственный педагогический институт им. Абая (1964) и аспирантуру Института литературы и искусства имени М. О. Ауэзова (1967).

С 1968 по 1970 годы — младший научный сотрудник Института литературы и искусства. С 1970 по 1979 — учёный секретарь Отделения общественных наук АН Казахской ССР. В 1979 году вернулся в Институт литературы и искусства на должность старшего научного сотрудника. С 1981 по 1983 годы работал старшим научным сотрудником Института мировой литературы имени М. Горького АН СССР. С 1983 по 1988 годы — вновь в Институте литературы и искусства: старший, затем ведущий научный сотрудник.

В 1988 году перешёл на работу в ЦК КП Казахстана. С 1988 по 1990 годы — консультант Идеологического отдела по вопросам литературы и искусства, с 1990 по 1991 годы — руководитель Центра социологии политических процессов.

В независимом Казахстане 
С 1991 по 1992 годы работал в Аппарате Президента РК.

В 1992 году стал первым председателем национальной Высшей аттестационной комиссии (ВАК РК) и возглавлял её до 1994 года. Учёный разработал её основополагающие документы и создал систему государственной аттестации научных и научно-педагогических кадров в республике, а также стал инициатором создания и первым председателем Международной ассоциации государственных органов аттестации (МАГАТ) в рамках СНГ.

С 1994 по 1995 годы — заместитель директора Института литературы и искусства имени М. О. Ауэзова НАН РК. С 1995 по 1997 годы возглавлял Рукописный центр того же института.

После образования Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилёва стал одним из первых приглашённых сотрудников, направленных в новую столицу (Астану) для укрепления нового университета. В 1997 году Каскабасов возглавил научно-исследовательский центр «Евразия» и факультет востоковедения.

Вернувшись в 2001 году в Алма-Ату и возглавив Институт литературы и искусства имени М. О. Ауэзова, направил усилия коллектива на осуществление не имеющих аналогов в СНГ издательских проектов: «История казахской литературы» в 10 томах, «История казахского искусства» в 3-х томах (на казахском и русском языках), «Антология казахской музыки» в пяти томах, «Мировая фольклористика» в 3-х томах, «Мировое литературоведение» в 3-х томах, «История казахского литературоведения» в 2-х томах, а также свод казахского фольклора «Бабалар сөзi» в 100 томах (уже опубликовано 56 томов), серия «Литературные памятники» в 20-ти томах (8 томов вышли в свет), Полное собрание сочинений М. О. Ауэзова в 50-ти томах (увидели свет 43 тома). С. А. Каскабасов не только руководит ими, но и сам участвует в написании разделов и глав, выпустил несколько книг в Алма-Ате и Москве.

Заведующий кафедрой казахской литературы Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева.

Общественная деятельность 
Избран членом Международного общества исследователей фольклорной прозы (Финляндия, 1991). Является членом Национального совета при Президенте РК (2004) и Общественного совета по Государственной программе «Культурное наследие» при Госсекретаре РК (2004). Председатель секции «Фольклористика, литературоведение и искусствоведение» по Госпрограмме «Культурное наследие», член Комитета по Госпремиям в области литературы, искусства и архитектуры (председатель секции по литературе).

Особенно заметны заслуги Каскабасова в деле реабилитации незаслуженно репрессированных в 1930-е годы деятелей Алаш-Орды, а также выдающихся ученых в 1940-50-е годы.

Академические звания, степени 
Доктор филологических наук (1989), профессор (1996). Академик НАН РК, академик академии Чингисхана (Монголия), Международной Айтматовской академии (Кыргызстан).

Награды 
С. А. Каскабасов удостоен премии имени Ч. Валиханова НАН РК (1986), Госпремии РК (1992), премии им. Жамбыла (1996), Нагрудного знака МОН РК «За заслуги в развитии науки Казахстана» (2002), премии им. Махамбета (2003).

Награждён российскими медалями им. М. Шолохова и Петра Великого.
Лауреат Межгосударственной премии СНГ «Звезды Содружества» 2011 года в номинации «Наука и образование» за концепцию сохранения и развития казахского фольклора.

В 2019 году получил орден Парасат.

Примечания

Литература 
 

Литературоведы Казахстана
Общественные деятели Казахстана
Лауреаты премий Казахстана
Литературоведы СССР
Выпускники Казахского национального педагогического университета имени Абая
Лауреаты Государственной премии Республики Казахстан
Преподаватели Евразийского национального университета